Баскетболист года конференции Big West () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Big West, входящей в 1-й дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию, к тому же свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за своих собственных игроков. Премия была учреждена и впервые вручена Джорджу Траппу из университета штата Калифорния в Лонг-Бич в сезоне 1969/70 годов.

Конференция официально начала свою деятельность 1 июля 1969 года, и тогда в неё входило семь команд. Сперва она называлась Pacific Coast Athletic Association (PCAA), а позднее, с сезона 1988/1989 годов, за счёт её расширения другими видами спорта она стала называться Big West. С течением времени, при образовании новых университетов, количество команд в конференции увеличилось до одиннадцати (на данный момент их девять). В 2005 году конференцию покинула команда университета штата Юта, после чего в ней остались только представители штата Калифорния, а в 2012 году в конференцию включили команду Гавайского университета в Маноа.

Семь игроков: Джордж Трапп, Эд Рэтлефф, Кевин Маги, Ричи Адамс, Ларри Джонсон, Джерри Грин и Каспер Вэйр получали этот приз по два раза. Всего лишь два игрока, Кебу Стюарт и Ламин Диане, становились лауреатами этой премии, будучи первокурсниками. Три раза обладателями трофея становились два игрока (1976, 1986 и 2008). Чаще других обладателями данного приза становились баскетболисты университета штата Калифорния в Лонг-Бич (12 раз) и университета Невады в Лас-Вегасе (10 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA